Plavna est un toponyme qui peut désigner :
Plavna, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine ; elle fait partie de la municipalité de Bač dans le district de Bačka méridionale ;
Plavna, un village de Serbie situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor.